Dotzler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dotzler (* 1984), deutscher Eishockeyverteidiger
 Bernhard Dotzler (* 1963), deutscher Medienwissenschaftler und Hochschullehrer
 Carl Dotzler (Karl Dotzler; 1874–1956), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator 
 Hannes Dotzler (* 1990), deutscher Skilangläufer

 Helmut Dotzler (* 1957), deutscher Offizier
 Leonie Dotzler (1899–1984), deutsche Feuilletonistin und Kritikerin
 Stefan Dotzler (* 1960), deutscher Skilangläufer